Il caso Mothman (The Mothman Prophecies) – romanzo di John Keel del 1975
 The Mothman Prophecies - Voci dall'ombra (The Mothman Prophecies) –  film del 2002 diretto da Mark Pellington